

Integralne części wsi w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Nowy Sieraków – część wsi Sieraków w woj. podkarpackim, w pow. niżańskim, w gminie Harasiuki
 Nowy Sieraków – część wsi Sieraków Śląski w woj. śląskim, w pow. lublinieckim, w gminie Ciasna

Zobacz też 
 Sierakowice, Sierakowo, Sieraków, Sierakówek, Sierakówka, Sierakówko